El término converse puede referirse a:

Apellidos
 Florence Converse (1871–1967), escritor. 
 Frederick Converse (1871–1940), compositor de música clásica estadounidense. 
 George A. Converse (1844–1909), marino de guerra estadounidense.
 Ric Converse (1979–), luchador profesional estadounidense (wrestling).

Topónimos 

Estados Unidos:

 Converse, Indiana, Miami County.
 Converse, Blackford County, Indiana.
 Converse, Louisiana.
 Converse, Texas.
 Converse County, Wyoming.
 Converse College, colegio femenino en Spartanburg, Carolina del Sur.

Empresas 

 Converse, empresa estadounidense fabricante de ropa y calzado.

Barcos 

  : dos destructores de la Armada de los Estados Unidos que recibieron dicho nombre en honor a George A. Converse.